Бори́с Алексе́евич Григо́рьев (26 октября 1935, Иркутск — 8 августа 2012, Москва) — советский и российский кинорежиссёр, актёр, педагог. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2000).

Биография 
Борис Григорьев родился 26 октября 1935 года в Иркутске. В 1952—1958 годах учился на строительном факультете Уральского политехнического института С. М. Кирова в Свердловске. В 1965 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская С. А. Герасимова и Т. Ф. Макаровой).

С 1964 года работал режиссёром-постановщиком на киностудии им. М. Горького. Преподавал на режиссёрском факультете ВИППК (Всероссийский институт переподготовки и повышения квалификации работников кинематографии).

С 2006 года вёл мастерскую (совместно с Юрием Карой) на факультете кино и телевидения Московской академии образования Натальи Нестеровой.

Снял 17 кинокартин. Среди наиболее известных режиссёрских работ Бориса Григорьева — фильмы «Первый снег» (1964), «Пароль не нужен» (1967), «Петровка, 38» (1980), «Огарёва, 6» (1980), «Приступить к ликвидации» (1983), «Бес в ребро» (1990). Много снимался как актёр, в том числе в некоторых своих фильмах.

Умер 8 августа 2012 года в Москве в Институте скорой помощи им. Склифосовского. Похоронен в  Калужской области.

Семья 
 Жена — Дина Анатольевна Григорьева (род. 1940), диктор высшей категории, заслуженная артистка РСФСР.
 Дочь — Арина Борисовна Григорьева (1966—2001).
 Дочь — Евгения Борисовна Григорьева (сценич. превдоним Елена Саввична Морозова; род. 1973), советская и российская актриса.

Награды 
 Орден «Знак Почёта» (1981)
 Почётное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» (2000) — за заслуги в области искусства

Фильмография

Режиссёр 

  — Первый снег
  — Пароль не нужен
  — Держись за облака (СССР, Венгрия)
  — Мраморный дом
  — Георгий Седов
  — Так начиналась легенда
  — Кузнечик
  — Огарёва, 6
  — Петровка, 38
  — Приступить к ликвидации
  — Наградить (посмертно)
  — Пусть я умру, Господи
  — Бес в ребро
  — Исповедь содержанки (Россия, Нидерланды)
  — Тайный знак-3. Формула счастья

Актёр 
  — Пароль не нужен — «тифозный»
  — Мой папа — капитан — Войтецкий
  — Старый дом — эпизод
  — Мраморный дом
  — Юнга Северного флота — Фокин
  — Георгий Седов — кочегар Кузнецов
  — Поле перейти — Пётр Иванович, учитель
  — Так начиналась легенда — Дронов Сергунь, немецкий староста
  — Петровка, 38 — хирург
  — Серебряные озёра — эпизод
  — Приступить к ликвидации — майор милиции (нет в титрах)
  — Корабль пришельцев — эпизод
  — Наградить (посмертно) — старый солдат на пароходе
  — Тайный знак-2. Возвращение хозяина — эпизод
  — Тайный знак-3. Формула счастья — Кац
  — Королёв — профессор

Примечания

Ссылки 
 
 Биография Бориса Григорьева
 Российская газета: Скончался режиссёр фильма «Петровка, 38» Борис Григорьев

Выпускники Уральского технического университета
Выпускники ВГИКа
Персоналии:Киностудия имени М. Горького